Прва лига Републике Српске у фудбалу 2015/16. је двадесет прва по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Сезона је трајала од 8. августа 2015, до 4. јуна 2016. године.

У сезони, послије скраћења лиге, по први пут наступа 12 клубова. Након одиграна 22 кола, лига је подијељена на Лигу за првака и Лигу за опстанак.Скор остварен у првом дијелу првенства се преноси у доигравање за првака и опстанак.

Клубови 

У овој сезони три су нова клуба у Првој лиги, Младост Велика Обарска која је испала из Премијер лиге БиХ, те Звијезда Бргуле и Борац Шамац, побједници група "Исток" и "Запад" Друге лиге РС.

 ФК Борац Шамац
 ФК Власеница
 ФК Дрина ХЕ
 ФК Звијезда Бргуле
 ФК Козара Градишка
 ФК Крупа
 ФК Леотар
 ФК Младост Велика Обарска
 ФК Слобода Мркоњић Град
 ФК Слобода Нови Град
 ФК Сутјеска Фоча
 ФК Текстилац Дервента

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за титулу (Плеј-оф)   

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за опстанак (Плеј-аут) 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 Прва лига РС 2015/16. 

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2015/16.